Dibër peut faire référence à plusieurs toponymes en Albanie :

 Préfecture de Dibër
 District de Dibër, un district de la préfecture de Dibër
 Dibër (municipalité), ville du district de Dibër
Homonymie
Homonymie de toponyme